El Roc Gran és un cim de 259,1 m alt del terme comunal rossellonès de Nefiac, a la Catalunya Nord.

És un dels cims que conformen el massís que separa les conques de la Tet i de l'Aglí. Està situat al nord-est de la vila closa.

Referències 

Gran, roc
Gran, roc